

Geografia
 Ghiacciaio Rozier – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Clifford Rozier – cestista statunitense
 François Rozier – botanico e agronomo francese
 Jacques Rozier – regista francese
 Jean-Marcel Rozier – ex cavaliere francese
 Mike Rozier – ex giocatore di football americano statunitense
 Philippe Rozier – cavaliere francese
 Terry Rozier – cestista statunitense
 Willy Rozier – attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore francese